Аббревиатура МЗП может означать:
 Малозаметное препятствие — вид ограждения из колючей проволоки.
 Металлическая зубчатая пластина
 Минимальная заработная плата
 Московский завод полиметаллов
 Мстители Западного побережья — спин-офф Мстители (Marvel Comics).